Municipio de Cunningham puede hacer referencia a:

 Municipio de Cunningham (condado de Chariton, Misuri)
 Municipio de Cunningham (condado de Person, Carolina del Norte)
 Municipio de Cunningham (condado de Champaign, Illinois)